Кристијан Томас може бити:

 Кристијан Томас (атлетичар), западнонемачки атлетичар, скакач удаљ (1965—)
 Кристијан Томас (хокејаш), канадски хокејаш (1992—)
 Кристијан Томас (дански гимнастичар), дански гимнастичар (1896—1970)
 Кристијан Томас (британски гимнастичар), британски атлетичар (1989—)